Gasthof Bären steht für:

 Gasthof Bären (Grüningen), Kanton Zürich, Schweiz
 Ehemaliger Gasthof Bären in Windisch, Kanton Aargau, Schweiz

Siehe auch:
 Zum Bären
 Gasthof Schwarzer Bär